DigiPen Institute of Technology, een hogeschool in de Verenigde Staten
 Dublin Institute of Technology, een universiteit in Ierland
 de naam voor een kort signaal in morsecode
 Dit (literatuur), verhalend gedicht volgens de vorm van een roman